Michael Thelvén, švedski hokejist, * 7. januar 1961, Švedska.

Thelvén je v švedski ligi igral šest sezon za klub Djurgårdens IF, s katerim je v sezoni 1982/83 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1980 je bil kot 186. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, za katerega je zaigral v sezoni 1985/86. V petih sezonah je za klub v ligi NHL odigral 207 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 20 golov in 80 podaj, tet 34 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in deset podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in enem svetovnem prvenstvu. Skupno je za reprezentanco odigral 67 tekem.

Pregled kariere

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 79
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 28
| 2
| 4
| 6
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 34
| 5
| 3
| 8
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 30
| 3
| 14
| 17
|
| 50
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 27
| 6
| 7
| 13
|
| 51
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 0
| 4
| 4
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 33
| 8
| 13
| 21
|
| 54
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 85/86
|
| 60
| 6
| 20
| 26
|
| 48
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 86/87
|
| 34
| 5
| 15
| 20
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| '''10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 87/88
|
| 67
| 6
| 25
| 31
|
| 57
|
| 21
| 3
| 3
| 6
|
| 26
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 88/89
|
| 40
| 3
| 18
| 21
|
| 71
|
| 10
| 1
| 7
| 8
|
| 8
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 89/90
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 406
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 136
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 513
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 56
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1980
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Boston Bruins